

Patronyme
Ana Orantes (1937-1997), femme espagnole victime de violence conjugale.
Manuel Orantes (1949-) est un ancien joueur de tennis espagnol.

Congrégation
Les orantes de l'Assomption forment une congrégation religieuse de vie contemplative dans le monde.
L'institut des orantes de Marie-Médiatrice a été fondé en 1928.

Iconographie
 L'Orante (icône) est un type d'icône représentant la Vierge Marie